Torre de Sant Joan (Amposta)
 Torre de Sant Joan (Barcelona)
 Torre de Sant Joan (Osor)